Чанда Рубін була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Світлана Кузнецова виграла титул, перемігши у фіналі Даніелу Гантухову з рахунком 2–6, 7–6 (7–2), 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Амелі Моресмо (півфінал)
  '''Світлана Кузнецова (переможниця)
  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
  Віра Звонарьова ''(півфінал)

 Сільвія Фаріна-Елія ''(1-ше коло) 
 Анна Смашнова-Пістолезі ''(1-ше коло) 
 Франческа Ск'явоне ''(2-ге коло) 
 Магдалена Малеєва ''(чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Hastings Direct International Championships 2004 Draw

2004
Hastings Direct International Championships